Le sigle UFF peut représenter :
 Ulster Freedom Fighters, une organisation paramilitaire engagée pour le maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, liée à l'Ulster Defence Association ;
 Union des fanfares de France ;
 Union des femmes françaises, ancien nom du mouvement Femmes solidaires ;
 Union financière de France, une entreprise française ;
 Union et fraternité française, groupe parlementaire (1956-1958) de l'Union de défense des commerçants et artisans (poujadiste)
 Union des femmes de France, une des branches de la Croix-Rouge française avant 1940
.